Toponímia: Pic Verdaguer, pic del massís del Montcalm proper a la Pica d'Estats entre Catalunya i l'Arieja (França)
 Biografies:
 Jacint Verdaguer i Santaló o Mossèn Cinto Verdaguer, poeta català del segle XIX
 Antoni Verdaguer i Serra, cineasta català dels segles XX-XXI
 Juan Francisco Verdaguer, humorista uruguaià del segle XX
 Xavier Verdaguer, emprenedor en sèrie de Barcelona que en els últims anys ha propulsat diverses empreses d'innovació tecnològica
 Antoni Verdaguer Llunell, pintor català dels segles  i 
 David Verdaguer, actor català
 Xavier Verdaguer Renart (Xevi Verdaguer), fisioterapeuta i divulgador de la psiconeuroimmunoendocrinologia